Бен — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Бен () — город во Франции.
 Бен () — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Бен () — коммуна во Франции, департамент Ивелин.
 Бен — город в Иране, провинция Чехармехаль и Бахтиария.

Персоналии

Фамилия 
 Бен, Ари (1972—2019) — норвежский писатель, драматург и художник.
 Бен, Афра (1640—1689) — английская писательница.
 Бен, Эмиль Жан Батист Филипп (1825—1897) — французский художник.
 Бен, Дик (1914—1978) — нидерландский футболист.
 Бен, Георгий Евсеевич (1934—2008) — русский переводчик поэзии и прозы.
 Бен, Мод Ангелика (род. 2003) — норвежская аристократка и писательница.
 Бен (полн. имя — Бернхард Альбрехт Маттиас Лассе Блюмель, род. 1981) — немецкий певец, телеведущий и актёр.
 Бен, Марио (род. 1963) — нидерландский футболист и тренер.
Бен () — ивритское слово, означающее «сын» и встречающееся в еврейских фамилиях, например:
 Бен-Йехуда
 Бен-Хаим
 Бен-Элиэзер
и других:

Другое 
 Бен — английское мужское личное имя, уменьшительное имя от Бенджамин и Бенедикт.
 Бен — приставка к имени, по-еврейски и по-арабски означающая «сын».
 Бен — вторая буква армянского алфавита.
 Ben — второй студийный альбом американского музыканта Майкла Джексона 1972 года
 Ben — сингл из одноимённого альбома Майкла Джексона

См. также 
 Бенн
 Бенджи
 Бенджамин
 Биг-Бен (англ. Big Ben) — колокольная башня в Лондоне.
 Биг-Бен — активный базальтовый стратовулкан.
 Ben & Jerry’s (Бен энд Джерриз) — марка мороженого, замороженного йогурта, сорбета и продуктов на основе мороженого.

Примечания